Дорофеевка — топоним:

Реки в России
Дорофеевка (приток Томь-Чумыша)
Дорофеевка (приток Пясины)
Дорофеевка (река, впадает в Татарский пролив)
Дорофеевка (приток Улуюла) — в Томской области

Населённые пункты

Казахстан 
 Дорофеевка — название села Акылбай Бурабайского района Акмолинской области до 24.08.2005.
 Дорофеевка — прежнее название села Биринши Мамыр Толебийского района Туркестанской области.

Украина 
 Дорофеевка — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Дорофеевка — село в Подволочисском районе Тернопольской области.
 Дорофеевка — село в Валковском районе Харьковской области.